Die Kategoria e Parë 1975/76 (sinngemäß: Erste Liga) war die 37. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 13. September 1975 und endete am 6. Juni 1976.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste im Gegensatz zur Vorsaison zwölf statt 14 Teams. 1974/75 waren KS Skënderbeu Korça, KS Besëlidhja Lezha und Punëtori Patos aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam KS Luftëtari Gjirokastra, das direkt wieder in die erste Spielklasse aufstieg, hinzu. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Der Tabellenletzte stieg in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog nicht in den Europapokal der Landesmeister ein, da sich Albanien für mehrere Jahre aus diesem Wettbewerb zurückgezogen hatte.

Insgesamt fielen 260 Tore, was einem Schnitt von 2,0 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 18 Treffern wurde zum sechsten Mal in Folge Ilir Përnaska von KS Dinamo Tirana.

In der neuen Zwölferliga konnte Dinamo Tirana seinen Titel verteidigen und eroberte die zehnte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Doch im Gegensatz zur vorangegangenen Spielzeit war es eine recht knappe Entscheidung: Vizemeister 17 Nëntori Tirana lag nur zwei Zähler zurück. Hinter dem wiedererstarkten Nëntori landete Vllaznia Shkodra auf Rang drei. Besa Kavaja und Partizani Tirana folgten. In der engen Liga hatte der Sechste Flamurtari Vlora nur vier Punkte Abstand zum Abstiegsrang. Die punktgleichen Shkëndija Tirana, Labinoti Elbasan, zuvor noch Fünfter, und Lokomotiva Durrës retteten sich mit nur einem Zähler Vorsprung. Schließlich musste Naftëtari Qyteti Stalin nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Aufsteiger Luftëtari Gjirokastra und Traktori Lushnja den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters KS Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1975 76
Fußballsaison 1975/76